Майкл Аллан Гейст (; ) — канадский юрист и учёный, заведующий кафедрой Internet and E-Commerce Law в Университете Оттавы. Он получил образование в Университете Северного Онтарио, Кембридже и Школе права Колумбии. Его еженедельная колонка, посвящённая новым технологиям и связанным с ними правовым вопросам, публикуется в Vancouver Sun, Toronto Star и Ottawa Citizen. Гейст был членом «Национальной группы Канады по спаму».

Деятельность

ACTA 
Гейст участвовал как ведущий эксперт по правовым вопросам в Интернете, в обсуждении ACTA. Он часто критически комментировал процесс переговоров и сам проект из-за отсутствия, по его мнению, прозрачности и предупреждал о возможных негативных последствиях для пользователей интернета. Также он высказал мысль, что борьба с пиратством в этих законах является лишь маскировкой, поскольку некоторые важные опасности пиратства были просто проигнорированы.

Википедия 

В 2008 году Гейст обнаружил, что в статью о Джиме Прентисе в Википедии вносились «хвалебные» дополнения с IP-адресов, принадлежащих министерству промышленности Канады. Как отмечают CBC NEWS, редактирование Википедии политиками не ново — политики США, Японии, Великобритании и Австралии правили статьи в ней.

Книги 
 Internet Law in Canada
 In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law (editor) — a series of essays regarding Bill C-60

Примечания

Ссылки 
 
 «30 Days of DRM» Wiki

Видео 
 Speech at International Data Protection and Privacy Commissioner’s conference 2007 Sept.
 Copyright & The Internet: Is There A Canadian Way? Feb 10, 2005

Юристы Канады
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Школы права Колумбийского университета
Выпускники колледжа Вулфсона (Кембридж)
Выпускники Университета Западного Онтарио
Выпускники юридического факультета Университета Западного Онтарио
Выпускники Йоркского университета
Выпускники юридической школы Осгуд Холл (Йоркский университет)
Преподаватели Оттавского университета
Преподаватели юридического факультета Оттавского университета
Родившиеся в Оттаве